Sucha Góra steht für:

Berge:
 Sucha Góra (Riesengebirge) im Schlesischen Kamm
 Sucha Góra (Saybuscher Beskiden)
 Sucha Góra (Niedere Beskiden)
 Sucha Góra (Westkarpaten)
 Sucha Góra (Ľubovnianska vrchovina)

Sonstiges:
 Sucha Góra Orawska, Ort in der Slowakei, siehe Suchá Hora (Ort)
 Sucha Góra (Bytom), Stadtteil von Bytom (Beuthen) in Oberschlesien
 Fernsehturm Sucha Góra